Душан Јевтовић (1925—2011), сликар наивне уметности
 Душан Јевтовић (1951—2000), академски сликар